Alia bezeichnet:
 eine italienische Stadt, siehe Alia
 die Fluggesellschaft ALIA, Vorgängerin der Royal Jordanian
 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Alia

Alia ist der Familienname folgender Personen:
 Ramiz Alia (1925–2011), albanischer Politiker und Staatspräsident
 Valerie Alia (* 1942), Soziologin, Journalistin und Anthropologin

ALIA als Abkürzung steht für:
 Australian Library and Information Association

Siehe auch:
 Alija
 Alias